Die BMW Open 2002 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. April bis 5. Mai 2002 in München stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2002 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden auf Mallorca die Mallorca Open gespielt, welche genau wie die BMW Open zur Kategorie der ATP International Series zählten.

Der Tscheche Jiří Novák gewann die letzte Austragung, aber schied dieses Jahr als an vier gesetzter Spieler im Achtelfinale aus. Als einziger gesetzter Spieler schaffte der Marokkaner Younes El Aynaoui den Sprung ins Halbfinale und schlug letztlich im Finale den Deutschen Rainer Schüttler. Es war der fünfte und letzte Karrieretitel von El Aynaoui.
Im Doppel siegte die tschechische Paarung aus Petr Luxa und Radek Štěpánek im Vorjahr. Sie schafften als Ungesetzte die erfolgreiche Titelverteidigung und schlugen auf dem Weg die beiden am besten notierten Paarungen des Turniers. Nach dem Titel im Vorjahr war es erst der zweite gemeinsame Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 375.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 400.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 146 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 104 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 115 kB)

ATP Tour 2002
Tennisturnier in München